Rumble (, сленг. «Стенка на стенку») — сингл Линка Рея, выпущенный под названием группы Link Wray and his Raymen. Инструментальная рок-композиция оказала огромное влияние на последующее развитие гитарного рока, сёрф-рока, гаражного рока, хэви-метала и стала наиболее новаторской и значительной композицией Линка Рея.

В композиции впервые в рок-музыке были применены эффекты фузз и фидбэк. Также Линк Рей впервые применил вместо использовавшихся в рок-н-ролле ранее джазовых аккордов так называемый «power chord», на котором в классическом роке, а позже — в хэви-метале и панк-роке стали строиться все риффы.

Список композиций 
7":

1. Rumble

2. The Swag

История создания композиции 
Идея песни родилась у Линка Рея в 1956 году, после его возвращения с Корейской войны. По утверждению Линка, сам Иисус внушил ему идею композиции. Однако своё выражение она нашла позже, когда группа Link Wray and his Raymen, выступая на разогреве у группы The Diamonds, попыталась сыграть характерную для тех песню прото-рок-н-ролльного стиля «the stroll». Попытка вышла настолько сырой, что не была похожа на «the stroll» и стала чем-то совершенно особенным.

Песня впервые была исполнена на концерте в Фредериксберге (Виргиния) перед выступлением The Diamonds. Впечатление от неё оказалось настолько сильным, что Линка Рея четырежды вызвали на бис.

Милт Грант — человек, фактически исполнявший обязанности менеджера Ray Men, отослал демо успешной песни Арчи Блейеру, державшему лейбл «Cadence». Однако тот пожалел, что согласился записать песню. Линк Рей искал принципиально новый звук — «живой», грязный и агрессивный. Для этого он делал дыры в колонках и усилителях, таким «кустарным» способом впервые в роке добившись эффекта дисторшна. Это и немного фальшивящий бас послужило причиной отказа в выпуске композиции.

Песня была спасена дочерью Арчи Блейера. Ей очень понравилась песня, которая напоминала ей сцены бандитских разборок из мюзикла «Вестсайдская история». Именно она предложила название «Rumble» — «бандитская перестрелка» на сленге. Благодаря ей в 1958 году песня вышла на сингле и достигла немалого успеха — 16 место в национальном чарте, продано 4 миллиона копий.

Звучание песни 

Структура песни основана на 12-тактовом блюзе. Однако звучание гитары нетипично для блюза — в нём сочетаются «тяжёлый» дисторшн и эффект вибрато. Это сочетание позже стало определяющим для жанра сёрфа, на который Линк Рей оказал немалое влияние.

«Rumble» — инструментальная композиция. В ней звучат 2 электрогитары, бас-гитара и ударные. Звучание лидирующей гитарной партии — мрачное и пугающее (особенно по меркам 1958 года).

Версии 
 Первоначально «Rumble» называлась «Oddball».
 Версия под названием «Rumble» вышла на дебютном альбоме Линка Рея «Link Wray & The Wraymen» (куда вошла и «Rumble»), а позже была включена в сборник 1993 г. «Rumble! The Best Of Link Wray». Общая стилистика «Rumble» в этой версии сохранена, однако использована несколько другая мелодия, а в аранжировке звучит пианино. Многие считают, что эта версия значительно уступает окончательной.
 Альтернативная версия «Rumble» вышла на сборнике 1963 г. «Early Recordings». Намеренная лёгкая расстроенность инструментов, чуть более медленный темп, использование мрачной органной партии и ещё более сильные эффекты эха и вибрато делают саунд этой версии, возможно, даже более давящим и тяжёлым, чем в сингловой версии «Rumble».

Интересные факты 
 «Rumble» из-за пугающего звучания и сомнительного названия была запрещена к проигрыванию на нескольких городских радиостанциях. Это первый и, возможно, последний случай, когда подобный запрет касался инструментальной композиции.
 Пит Тауншенд (The Who) говорил: «Если бы не было Линка Рея и его „Rumble“, я бы никогда не взял в руки гитару»; «Я помню, что в первый раз было довольно тяжело её слушать. Именно она привела к возникновению бешеного гаражного саунда». Влияние «Rumble» очень заметно в музыке ранних The Who, а также огромного количества других групп 60-х и 70-х.
 «Rumble» звучит в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», в фильме «День независимости», в фильме Теда Демме «Кокаин» и «Гонщиках» Роберта Родригеса.

Кавер-версии и посвящения 
 «The Shadows» в 1960 году записали композицию «The Rumble», в которой чувствуется влияние «Rumble» Линка Рея.
 Композитор Джек Ницше выпустил оркестровую обработку «Rumble» в 1963 году.
 Версия «The Sonics» вышла на сборнике «The Savage Young Sonics» (2001).
 Версия «The Dave Clark Five» вышла в 1964 году на альбоме «The Dave Clark Five Return».
 Версия Дуэна Эдди вышла в 1965 году.
 Версия американской рок-группы «P» была представлена на Austin Music Awards 1993 года. Видео запись песни доступна на YouTube.
 «The Kingsmen», Боб Дилан, Брюс Спрингстин, «The Hives» исполняли «Rumble» на концертах.
 Песня с аналогичным названием (и смыслом) присутствует на альбоме «Golden Arms Redemption» (1999) рэпера U God.

См. также 
 Линк Рей
 Рок-н-ролл

Видео на YouTube 
 C DVD «The Rumble Man».
 В 1978 г.
 В 1998 г.
 В 2005 г.
 The Hives исполняют Rumble.
 The Renfields исполняют Rumble.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Линка Рея
 Wray’s Snack 3 Tracks — крупнейший ресурс о Линке Рее

Синглы по алфавиту
Синглы 1958 года
Песни по алфавиту
Песни 1958 года
Композиции гаражного рока
Дебютные синглы